Марракеш-Тенсифт-Эль-Ауз () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Преобразована в новую область Марракеш — Сафи путём присоединения к прежним провинций бывшей области Дуккала-Абда.

Территория 31 160 км², население 3 102 652 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Марракеш.
Крупные города — Таманар.

Область состояла из центральной префектуры Марракеша и 5 провинций:
 Префектура Марракеш
 Провинция Эль-Хауз
 Провинция Шишауа
 Провинция Эль-Келаа-де-Срагна
 Провинция Эс-Сувейра
 Провинция Рехамна.

Области Марокко